Foiano della Chiana – comune italiano in provincia di Arezzo.
Foiano di Val Fortore – comune italiano in provincia di Benevento.